Альконтар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 94 км². Население 598 человек (на 2010 год). Расстояние 138 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Alcóntar
 Ayuntamiento de Alcóntar
 El Molino de Alcóntar

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии